Under the Radar Over the Top () — четырнадцатый студийный альбом группы Scooter, вышел 2 октября 2009 года. Третий диск для группы в рамках «Четвёртой главы» творчества. Альбом стал лучшим в истории группы по месту, занятому в чартах продаж Германии — 2-е. До того рекорд принадлежал альбому No Time to Chill 1998 года (4-е место).

Об альбоме 
Under the Radar Over the Top вышел в трёх вариантах: Original, Limited Edition (CD+DVD, Box-Set) и Deluxe Vipfan-Box (CD+DVD, Box-Set).

Название альбома позаимствовано из названия статьи Алексиса Петридиса в газете The Guardian, посвящённой сенсационному успеху предыдущего альбома группы в Великобритании, Jumping All Over The World, когда пластинка получила платиновый статус в этой стране. Съёмки для обложки и буклета к альбому проводились в Берлине на горе Тойфельсберг, где находится заброшенная американская радиолокационная станция времён Холодной войны.

Во время съёмок клипа к «J’adore Hardcore» на Майорке лидер группы Эйч Пи Бакстер чудом избежал гибели. После ограбления его номера в гостинице, Бакстер обратился в полицию, где не оказалось сотрудников, владевших английским или немецким языком. Отправившись искать переводчика, музыкант зашёл в один из баров. Через некоторое время после его ухода в полицейском участке был совершён террористический акт, организованный баскской группировкой ЭТА. Двое полицейских погибли.

Песни 
 Мужской голос, говорящий по-русски, в начале трека «Stealth» принадлежит Юрию Норштейну — фрагмент, использованный в песне, был взят из интервью Норштейна Андрею Максимову в эфире телепрограммы «Ночной полёт» 13 марта 2007 года. На вопрос ведущего о том, действительно ли российская мультипликация в настоящее время переживает подъём, Норштейн ответил буквально следующее:
— Знаете, я бы этого не сказал… То есть в смысле технологичности, в смысле массы фильмов — да, конечно. Появились деньги на всё это дело… Но на самом деле деньги не так легко даются и не на всё, что хотелось бы они даются…
 Женский вокал в сингле «J’adore Hardcore» () принадлежит одной из французских поклонниц группы с форума официального сайта www.scootertechno.com по имени Maddy. На развороте сингла ей выражается особая благодарность от группы.
 В песне «J’adore Hardcore» использованы семплы Planet Funk (сингл 2001 года «Chase The Sun», альбом 2002 года «Non Zero Sumness»), и композиций 2009 года: Activator («Lullaby») и The Pitcher («I Just Can’t Stop»).
 Женский вокал в сингле «Ti Sento» () принадлежит Антонелле Руджеро () — экс-солистке группы Matia Bazar, на одноимённую песню которых Scooter и создали кавер.
 В песне «State of Mind» использованы семплы из песни группы Within Temptation «Pale».
 В песне «Bit A Bad Boy» использованы семплы из песни «I Would Stay» нидерландской группы Krezip.
 В песне «The Sound Above My Hair» использованы семплы из хита «Wonderful Life» группы Black.
 В песне «See Your Smile» использован припев песни DJ Paul Elstak «Rainbow High In The Sky».
 Песня «Second Skin» является кавером на одноимённую песню группы The Chameleons.
 В песне «Stuck On Replay» использован припев песни Лайонела Ричи «Stuck On You», за припевом следует мелодия, позаимствованная у DJ Phil Ty из трека «A Kay A».
 Песня «Stuck On Replay (Radio Edit)» являлась официальным гимном чемпионата мира по хоккею 2010 и воспроизводилась в перерывах и паузах матчей. Песни «Bit A Bad Boy», «Metropolis», «Ti Sento» так же воспроизводились при соответствующих моментах матчей: «Metropolis» — на церемонии открытия чемпионата, «Bit A Bad Boy» — при временном удалении игрока, «Ti Sento» — при забитии гола.

Список композиций 
Музыка, слова, аранжировка — Эйч Пи Бакстер, Рик Джордан, Михаэль Симон, Йенс Теле. Текст — Эйч Пи Бакстер.
 Stealth (1:14) (Хитрость)
 J’adore Hardcore (4:16) (Я обожаю хардкор)
 Ti Sento (3:56) (Я чувствую тебя) feat.Antonella Ruggiero
 State Of Mind (3:31) (Состояние ума)
 Where The Beats… (3:54) (Там, где биты…)
 Bit a Bad Boy (3:48) (Чуток плохой мальчик)
 The Sound Above My Hair (4:38) (Звук над моими волосами)
 See Your Smile (4:15) (Видеть твою улыбку)
 Clic Clac (4:30) (Клик-клак)
 Second Skin (5:55) (Второй облик)
 Stuck On Replay (3:12) (Застрял на повторе)
 Metropolis (5:38) (Метрополис)

 VIP-Fan box 
Вышла вторая версия альбома, VIP-Fan box. В неё вошли помимо основного дополнительный CD с избранными песнями, озаглавленный как The Dark Side Of Scooter; DVD с отчётом о турне группы в различные страны мира, интервью и комментариями участников коллектива; медальон группы; флаг; карточка с автографами. В The Dark Side Of Scooter вошли следующие песни:

 She’s The Sun (3:48) (Она — Солнце)
 Take Me Baby (4:15) (Возьми меня, детка)
 Frequent Traveller (3:37) (Постоянный путешественник)
 Eyes Without A Face (3:19) (Глаза без лица)
 Dancing In The Moonlight (4:33) (Танцуя в лунном свете)
 Lass Uns Tanzen (3:42) (Давай потанцуем)
 Stripped (Live) (4:21) (Обнаженная)
 Sex Dwarf (4:18) (Сексуальный карлик)
 Am Fenster (5:52) (У окна)
 Marian (Version) (4:55) (Мариан (версия)'')

Награды и места в чартах 
  —  Золото, 2
  — 15
  — 38
  — 51
  — 62

Синглы 
14 августа 2009 года вышел первый сингл с будущего альбома — «J’adore Hardcore». Вторым синглом стал «Ti Sento», записанный совместно с Антонелло Руджеро и вышедший одновременно с альбомом 2 октября 2009 года. 27 ноября 2009 года вышел третий сингл — «The Sound Above My Hair», 12 марта 2010 года — четвёртый — «Stuck On Replay», одноименная песня с которого была выбрана официальным гимном чемпионата мира по хоккею 2010.

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте
 www.scootertechno.ru

Альбомы электронной музыки
Альбомы 2009 года
Альбомы Scooter